Новосултангулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Новосултангулово — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Новосултангулово — село в Асекеевском районе Оренбургской области.

См. также 
 Султангулово
 Старосултангулово